Саница може бити:

 Саница (ријека), ријека, притока Сане
 Саница (Кључ), насељено мјесто у општини Кључ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Саница Горња, насељено мјесто у општини Кључ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Саница Доња, насељено мјесто у општини Кључ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Сана